Жестокий романс:

 «Жестокий романс» — жанр русской песни, возник в середине XIX века.
 «Жестокий романс» — советский художественный фильм 1984 года.